Бонте
Топоним
 Бонте — крупный остров в Атлантическом океане.

Фамилия
 Бонте, Морис (1904—1958) — бельгийский военный.
 Бонте, Фридрих (1896—1940) — немецкий военно-морской офицер, коммодор.

См. также 
 Бронте